Axtel bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Axtel (Kentucky)
 Axtel (Ohio)

Unternehmen:
 Axtel (Unternehmen), Telekommunikationsunternehmen in Monterrey, Mexiko